Большой исторический атлас Беларуси — многотомный атлас на белорусском языке, посвященный истории Республики Беларусь . Атлас составлен и подготовлен республиканским унитарным предприятием «Белкартография» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь. Научно-методическую помощь в разработке Атласа оказали Институт истории Национальной академии наук Беларуси и Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь.

Библиография 

 Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 3 т. Т. 1 / [рэд. Л.У. Шклярэвіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2009. — 244, [3] с., іл.  .
 Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 2 / [рэд. Г.П. Ляхава, Ю.М. Несцяроўская, Т.М. Пракаповіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2013. — 347, [4] с., іл.  .
 Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 3 / [рэд. В.Л. Насевіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2016. — 352 с., іл.  .
 Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 т. Т. 4 / [рэд. В.Л. Насевіч]. — Мінск: Белкартаграфія, 2018. — 270 с., іл.  .

Первый том показывает период от появления человека на белорусских землях до 1569 года, когда в результате Люблинской унии белорусские земли вошли в состав Речи Посполитой.

В издании представлены 67 исторических карт, отражающих историю не только Беларуси, но и всего восточноевропейского региона. Наряду с этим присутствуют карты отдельных регионов, планы городов, схемы военных сражений, крупномасштабная Генеральная карта «Белорусские земли в XVI столетие», репродукции 22 древних карт. Содержание дополнено 7 пояснительными очерками, иллюстрациями и историко-географическим указателем к Генеральной карте.

Планировалось, что второй том выйдет в 2012 году, но произошло это только в 2013 году. Он охватывает более чем два века существования Великого княжества Литовского в составе Речи Посполитой ( 1569-1795 ): от Люблинской унии до третьего раздела Речи Посполитой.

Изначально планировались к Изданию только три тома, но во время работы был собран богатый исторический и картографический материал, поэтому появилась необходимость разделить второй том и отбить в нем более подробно период до 1795 года. Соответственно, третий том исторического атласа, увидевший свет в 2015 году, включает период до 1917-го, четвертый (2018) - советский период и историю независимой Республики Беларусь  .

21 ноября 2018 г. в Национальной библиотеке Беларуси был презентован четвертый том  .

Оценки 
В 2010 году в журнале « АRCHE » (№ 6, стр. 298-322) была опубликована рецензия на первый том атласа Олега Латышонка и Геннадия Семенчука  . Обращает на себя внимание большое количество исторических ошибок. Также отмечается, что издание не уделяет должного внимания территориям Подляшье, Смоленщины, Брянщины, Виленщины, бывших Невельского, Себежского и Суражского уездов. Эти территории частично или вовсе не отражены на генеральной карте «Белорусские земли в XVI в».  В то же время главный редактор атласа Вячеслав Носевич признает, что авторы сознательно оставили без внимания атласа прилегающие территории Беларуси, которые населены этническими белорусами  .

В 2013 году кандидат исторических наук Евгений Анищенко написал открытое письмо «Жульничество за картами». В ней он подробно описал процесс создания Генеральной карты «Белорусские земли в конце XVIII века» ко второму тому издания. С его слов получается, что Вячеслав Носевич в результате присвоил коллективную работу и тем самым нарушил официальный договор об авторском праве. В связи с этим в знак протеста Анищенко отказался получать последний гонорар  .

Ссылки 

 Большой исторический атлас Беларуси ) // БелТА
 В Минске представили «Большой исторический атлас Беларуси» // Звязда / Наша Ніва, Татьяна Ковалёва
 Четвертый том «Большого исторического атласа Беларуси» выйдет в 2017 году // Sputnik

Сноски 

Атласы
Энциклопедии на белорусском языке